

Denumiri geografice
În Australia
Holmesville, New South Wales
În SUA
 Holmesville, Indiana
 Holmesville, Mississippi
 Holmesville, New York
Holmesville, Ohio
 Holmesville Township, Minnesota